

Carriera

Club
Ingaggiato dal , disputa la sua unica partita tra i cadetti con la maglia rossoblu nella stagione 2001-2002, il 3 febbraio 2002 nella sconfitta esterna per 2-1 contro il  subentrando al 76º minuto a Stefano Lombardi.

La stagione seguente passa all', con cui milita per due stagioni in Serie C2.

Terminata l'esperienza con i bianchi Sanda giocherà nelle serie inferiori dilettantistiche.

Nazionale
Ha disputato due incontri con la Nazionale Under-20 nel Campionato mondiale di calcio Under-20 1995 svoltosi in Qatar. Il primo incontro lo giocò, subentrando a Macdonald Ndiefi, nella fase a gironi il 20 aprile nella sfida che vide i Leoni indomabili sconfiggere per 3-1 la Costa Rica. Scese in campo, subentrando a Augustine Simo, anche nei quarti di finale il 18 aprile seguente, nella sconfitta per 2-0 contro l'Argentina, che sancì l'eliminazione degli africani dalla competizione.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni